Доминиканская Республика — аграрно-индустриальная страна.

Сельское хозяйство 
Главной сельскохозяйственной культурой является сахарный тростник. 

Более 10% мирового производства авокадо, второе место в мире.

Другие важные экспортные культуры — кофе, какао, фрукты и табак. Для внутреннего потребления выращиваются рис, бобовые, маниок и бананы.

Промышленность 
В стране имеются небольшие запасы бокситов, никеля,золота и серебра , которые находятся главным образом под контролем США. Горнодобывающая промышленность является самым важным источником экспортной прибыли.

2/3 предприятий обрабатывающей промышленности занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья. Производятся также одежда, цемент и картонная тара. Налажено также производство спортивных товаров. В стране созданы семь свободных промышленно-экономических зон, где производятся швейные изделия, электротовары и обувь.

Энергетика 
В соответствии с данными UNSD  и EES EAEC  энергетика Доминиканской Республики за 2019 год характеризуется следующими основными показателями. Производство  органического топлива - 2240 тыс. тут. Общая поставка - 13673 тыс. тут. На преобразование  на электростанциях и отопительных установках  израсходовано  5482  тыс. тут или  40,1 %  от общей поставки. Установленная мощность – нетто электростанций - 6194 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) -  80,6  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 19,4 %. Производство электроэнергии-брутто - 19857 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС - 91,3  % , ВИЭ -   8,7 %.  Конечное  потребление  электроэнергии  - 18196 млн. кВт∙ч, из которого: промышленность -  35,3 %, транспорт - 0,3 %, бытовые потребители - 31,5 %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования -  26,2  %, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 6,7 %. Показатели энергетической эффективности за 2019 год: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 19896 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 1757 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 553 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3053 часов

Транспорт 
 Аэропорты — 35
 Международные аэропорты: Пунта-Кана, Эль-Катей, Ла-Романа, Лас-Америкас, Balaquer, Barahona, Santiago, Пуэрто-Плата, Aroyo Baril
 Автомобильные дороги (км) — 
 С твёрдым покрытием — 9872
 Без покрытия — 9833
 Железные дороги (км) — 178

Связь 
Мобильные операторы:
 Claro 
 Orange 
 Viva 
 Wind Telecom

Ссылки 
 Доминиканская Республика в книге фактов ЦРУ

Примечания 

Экономика Доминиканской Республики